Кинта Гвадалупе има више значења:

 Кинта Гвадалупе (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Кинта Гвадалупе (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кинта Гвадалупе (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кинта Гвадалупе (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кинта Гвадалупе (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику